Nausėdai ist ein litauischer Ortsname:
 Nausėdai (Stoniškiai), Dorf im Bezirk Tauragė, Litauen (bis 1920 bzw. 1939 bis 1945 Nausseden, Kreis Tilsit/Kreis Pogegen, Ostpreußen)
 Nausėdai (bis 1945 Nausseden, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen), seit 1946: Priwalowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland